Aten bezeichnet:

 Aton, altägyptische Gottheit (im englischen Sprachraum)
 (2062) Aten, Namensgeber einer Gruppe erdnaher Asteroiden
 Aten (Bolivien), Ort in der Provinz Franz Tamayo, Bolivien
 Kanton Aten, Kanton im Departamento La Paz (Bolivien)
 Aten (Nebraska), Ort in den Vereinigten Staaten

Aten ist der Familienname von:
 Jan Willem Aten (* 1953), brasilianischer Segler

Siehe auch:
 Athen